Флаг муниципального образования «Карский сельсовет» Заполярного муниципального района Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 октября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5867.

Описание флага 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 разделённое (без контура) на две равных закрученных части, верхняя из которых покрыта белыми стилизованными изображениями снежинок».

Символика флага 
Посёлок Усть-Кара — одно из старейших поселений Карского побережья. Здесь когда-то жило воинственное племя ненцев, которое по преданиям не раз совершало набеги на столицу Печорского края Пустозерск, подвергая его грабежу и сожжению.

Посёлок знаменит тем, что находится на стыке двух материков — Европы и Азии. Посёлок Усть-Кара расположен в заполярной тундре, климат суровый с коротким прохладным летом и продолжительной холодной зимой. Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми снегопадами и сильными метелями.

Сложные природные условия жизни, простыми и лаконичными символами, нашли отражение на флаге сельсовета:

— два цвета символически отражают нахождение поселения на границе Европы и Азии;

— преобладание на флаге «холодных» цветов (серебро и лазурь), символизирует расположение поселения на берегу холодного Карского моря, символизирует преобладание холодных температур над тёплыми температурами.

— Закрученная наподобие вихря метели спираль (геральдическая фигура — «бездна»), состоящая из снежинок, символизирует обилие снега и льда, метелей и туманов. Символика спирали многозначна: это символ проявления жизни во Вселенной, символ развития, непостоянства, вечного движения. Закрученная в бездну, она напоминает о воинственном племени, совершавшем подобно вихрю метели стремительные набеги на неприятеля. Голубая часть полотнища, не покрытая снежинками, создаёт образ набегающей волны Карского моря.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением снежинки